Hypocline är ett släkte av svampar. Hypocline ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hypocline